И́вкин — русская фамилия. Известные носители:

 Ивкин, Валерий Евгеньевич (род. 1997) — российский хоккеист с мячом.
 Ивкин, Иван Михайлович (1923—1982) — Герой Советского Союза.
 Ивкин, Николай Иванович (род. 1937) — советский и российский тренер по боксу.
 Ивкина, Анна Фёдоровна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.